Браћа Боб и Мајк Брајан су освојила турнир. У финалу су савладали Данијела Нестора и Ненада Зимоњића са 6:1, 7:6(3).

Носиоци

Жреб

Жреб

Спољашње везе 

 Резултати такмичења на сајту atpworldtour.com

Спољашње везе 

 Резултати на АТП сајту
 Сајт турнира

Међународно првенство Сиднеја 2009.
Међународно првенство Сиднеја — мушкарци појединачно
Међународно првенство Сиднеја — мушки парови